Саламатовка — название населённых пунктов в России:

 Саламатовка — деревня в Покровском районе Орловской области.
 Саламатовка — деревня в Кимовском районе Тульской области.